
Molekulska formula -{C12H16N2O}- se može odnositi na:
 Bufotenin
 -{5-MeO-AMT}-
 -{5-MeO-NMT}-
 Nebracetam
 Psilocin